Вальсеме́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Камбреме. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14723.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 280 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 188 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 147 были экономически активными, 41 — неактивными (показатель активности — 78,2 %, в 1999 году было 79,9 %). Из 147 активных жителей работали 139 человек (77 мужчин и 62 женщины), безработных было 8 (2 мужчин и 6 женщин). Среди 41 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Вальсеме 

Коммуны департамента Кальвадос